TZA peut faire référence à :
 Tanzanie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),

Code